Makoki hace referencia a:
Makoki (historieta), personaje de historietas.
 Makoki (revista), revista española de historietas.
Makoki el Can y su grupo Vela, charanga logroñesa .